Niemcy:
 Ehingen – dzielnica Duisburga
 Ehingen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Ehingen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg
 Ehingen – były powiat
 Ehingen (Donau) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Ehingen (Donau) – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Ehingen am Ries – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries

Inne:
 Ehingen – ród

Zobacz też:
 Mühlhausen-Ehingen